„Модерно семейство“ () е американски ситком, който проследява живота на Джей Причет и неговото семейство, които живеят в предградията на Лос Анджелис. Семейството му включва втората му съпруга, доведения му син, невръстния му син, както и двете му пораснали деца и техните семейства. Типично за сериала е героите да говорят на камерата.

На 5 февруари 2019 г. сериалът е подновен за единайсети и последен сезон, който започва на 25 септември 2019 г.

„Модерно семейство“ в България 
В България сериалът се излъчва по HBO със субтитри на български и преведен като „Съвременно семейство“.

На 21 януари 2012 г. започва по bTV Comedy, всяка събота и неделя от 22:00. На 24 март 2015 г. започва четвърти сезон, всеки делничен ден от 14:30 по два епизода. На 21 март 2016 г. започва пети сезон, всеки делник от 23:00 по два епизода. На 18 април от 19:30 започва шести сезон, а разписанието му е всеки делник от 19:00 по два епизода. На 9 септември 2017 г. започва седми сезон, всяка събота и неделя от 22:30 по два епизода. На 31 май 2018 г. започва осми сезон, всеки делник от 23:00 по два епизода. На 5 декември 2019 г. започва девети сезон от 22:30, а разписанието му е всеки делник от 22:00 по два епизода. На 28 юли 2020 г. започва десети сезон, всеки делник от 20:30 по два епизода. На 7 септември 2021 г. започва единайсети сезон, всеки делник от 21:00 по два епизода.

На 6 януари 2014 г. започва и по Fox с разписание от понеделник до петък от 18:55.

От четвърти сезон дублажът е на студио VMS. Ролите се озвучават от артистите Ася Братанова от първи до шести сезон, Венета Зюмбюлева от първи до пети сезон, Ивет Лазарова от шести до седми, Мими Йорданова от седми до единайсети, Веселин Ранков, Христо Чешмеджиев, Явор Караиванов от осми до единайсети и Елена Русалиева. Съставът е събран от първоначалния режисьор на дублажа Радослав Рачев, който озвучава в някои епизоди. За излъчванията на девети сезон по Fox дублажът е на Андарта Студио, а актьорският състав е същият.

Източници

Външни препратки 
 
 
 

Американски ситкоми
Сериали с ЛГБТ тематика
Носители на награда Еми
Носители на Златен глобус
Предавания на Ей Би Си